Lepin ist der Name von:
 Lidija Karlowna Lepin (1891–1985), russisch-sowjetische Physikochemikerin und Hochschullehrerin
Tenis Karlowitsch Lepin (1895–1964), sowjetischer Genetiker
 Marta-Ella Lepin, Alternativname von Jewgenija Nikolajewna Jegorowa, lettisch-sowjetische Revolutionärin
Un lepin für Das Kaninchen, Gemälde

Siehe auch:
 Leppin (Begriffsklärung)
 Le Pin
 Lépine (Begriffsklärung)